

Географічні об'єкти 
 Керу — аул у складі Кордайського району Жамбильської області Казахстану.
 Керу — населений пункт в Еритреї, регіон Гаш-Барка.
 Сент-Сесіль-дю-Керу — муніципалітет у Франції, регіон Південь-Піренеї, департамент Тарн.

Особи 
 Керу — четвертий ван корейської держави Пекче